Wallbach ist der Name von geographischen Objekten:

Gemeinden und Ortsteile:
 Wallbach AG, Gemeinde im Kanton Aargau, Schweiz

 Wallbach (Bad Säckingen), Ortsteil der Stadt Bad Säckingen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Wallbach (Hartha), Ortsteil der Stadt Hartha, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Wallbach (Meiningen), Ortsteil der Stadt Meiningen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Wallbach (Odenwald), Ortsteil der Gemeinde Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Wallbach (Schinznach), Ortsteil der Gemeinde Schinznach, Kanton Aargau, Schweiz
 Wallbach (Taunus), Ortsteil der Gemeinde Hünstetten, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Fließgewässer:
 Wallbach, Abschnittsname des Körkwitzer Bachs, Zufluss des Ribnitzer Sees (Saaler Bodden) nahe Körkwitz (Ribnitz-Damgarten), Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Wallbach (Freiberger Mulde), linker Zufluss der Freiberger Mulde in Wallbach, Stadt Hartha, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Wallbach oder Wellenbach (Kyll), rechter Zufluss der Kyll zwischen Birresborn und Mürlenbach an der Ortsgemeindengrenze, beide Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Wallbach (Nonnenbach), linker Zufluss des Nonnenbach (zur Ahr) nahe Blankenheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Wallbach (Rhein), linker Zufluss des Hochrheins bei Wallbach, Gemeinde Schinznach, Kanton Aargau
 Wallbach (Simme), linker Zufluss der Simme in Lenk, Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen, Kanton Bern
 Wallbach (Swist), linker Nebenfluss der Swist vor Miel, Gemeinde Swisttal, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wallbach (Werra), rechter Zufluss der Werra nahe Walldorf, Stadt Meiningen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Wallbach (Wied), rechter Zufluss der Wied gegenüber Lache, Ortsgemeinde Roßbach, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Wallbach ist der Name folgender Personen:

 Katharina Wallbach-Canzi (1805–1880), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:
 Wahlbach
 Walbach
 Wallenbach